Tumanjan steht für:
 Tumanjan (Lori), vormals Dzagidzor,  eine städtische Siedlung in der Provinz Lori in Armenien
 Dsegh, vormals Tumanjan, ein Dorf in der Provinz Lori in Armenien

Tumanjan ist der Familienname folgender Personen:
 Howhannes Tumanjan (1869–1923), armenischer Dichter